Hijacker bezeichnet:

 Browser-Hijacker, ein Schadprogramm, das Webbrowser manipuliert
 Flugzeugentführer

Siehe auch:

 Hijacking